Piotr Paziński – polski dziennikarz, pisarz, eseista, krytyk literacki i tłumacz
 Piotr Paziński – polski taekwondzista